Доррер — имя собственное; распространено в виде фамилий.
 Доррер, Алексей Иосифович (1885—1920) — левый эсер, видный участник антибольшевистского Ашхабадского восстания в июле 1918 года.
 Доррер, Владимир Филиппович (1862—1909) — курский губернский предводитель дворянства, член III Государственной думы от Курской губернии.

См. также 
 Дорер